

Straten 
Achterstraat (Alkmaar), een straat in de Nederlandse stad Alkmaar
Achterstraat (Culemborg), een straat in de Nederlandse stad Culemborg
Achterstraat (Groningen), een straat in de Nederlandse stad Groningen
 Achterstraat (Haarlem), een oude benaming van de Spaarnwouderstraat en Antoniestraat
Achterstraat (Heteren), een straat in het Nederlandse dorp Heteren
Achterstraat (Hoorn), een straat in het Nederlandse stad Hoorn
Achterstraat (Lekkerkerk), een straat in het Nederlandse dorp Lekkerkerk
Achterstraat (Moerdijk), een straat in het Nederlandse dorp Moerdijk
Achterstraat (Montfoort), een straat in het Nederlandse dorp Montfoort

Personen 
Jan Achterstraat, een Nederlands politicus

Zie ook 
 Achterweg